Beseler och von Beseler är efternamn som bland andra kan avse följande personer:
 En familj från Hertigdömet Schleswig:
 Wilhelm (Hartwig) Beseler (1806–1884), tysk politiker
 Otto Beseler (1841–1915), tysk jordbrukare och växtförädlare
 (Carl) Georg (Christoph) Beseler (1809–1888), tysk advokat och politiker
 (Maximilian) "Max" von Beseler (1841–1921), preussisk justitieminister 1905–1917
 Hans (Hartwig) von Beseler (1850–1921), preussisk general och politiker
 Hartwig Beseler (1920–2005), tysk konsthistoriker och rikskonservator
 Horst Beseler (död 1925), tysk författare

Referenser 

Tyska efternamn